Уэлд () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Уэлд, Тереза (1893—1978) — американская фигуристка.
 Уэлд, Томас (1773—1837) — британский дворянин, кардинал, титулярный епископ Амикл.
 Уэлд, Тьюсдей (род. 1943) — американская актриса.
 Уэлд, Уильям (род. 1945) — американский политический деятель.
 Уэлд, Фредерик (1823—1891) — британский колониальный деятель и новозеландский политик.

Топонимы 
 Уэлд — город в штате Мэн, США.
 Уэлд — округ в штате Колорадо, США.